Clase County, puede referirse a unas de las siguientes clases de buques de la Royal Navy, nombrados así normalmente, por tener nombres de los antiguos condados británicos.

Clase Monmouth:  clase de cruceros acorazados también conocidos como clase County.
Clase County: clase de cruceros pesados
Clase County: clase de destructores lanzamisiles